Леонардо може да се отнася за:

 Леонардо да Винчи, италиански ренесансов архитект, художник, изобретател
 Леонардо Ди Каприо, американски актьор

Футболисти:
 Леонардо Сантяго, бразилски футболист, играч на Аякс Амстердам
 Леонардо дос Сантос, бразилски футболист, бивш играч на ФК Дордрехт (известен и като Леонардо II)
 Леонардо Франко, аржентински футболист, вратар, играч на Атлетико Мадрид
 Леонардо Араужо, бразилски футболист и треньор по футбол

Географски обекти:

 Леонардо, Ню Джърси
 Сан Леонардо, Италия

Наука и техника

 Леонардо (Перманентен многофункционален модул), многофункционален товарен модул използван за снабдяване на Международната космическа станция

Мъжки имена